Allwinner A1X — это система на кристалле, разработанная компанией Allwinner Technology Co. Ltd., базирующейся в городе Чжухай, Китай. Содержит одно ядро ARM Cortex-A8 как основной процессор CPU и графический процессор GPU Mali 400. В спецификациях Allwinner часто описывается как многоядерный (двухъядерный) процессор, что является неточностью, так как используются только одно ядро общего назначения с несколькими встроенными сопроцессорами.

Особенности 
Центральный процессор
 Ядро ARM Cortex-A8
 32KB D-Cache/ 32KB I-Cache
 256KB кеш второго уровня
 Тактовая частота 1-1.5GHz

Графический процессор
 Ядро Mali 400 MP

Видеоконтроллер
 Декодирование HD видео (вплоть до Super HD 2160p/3D Film)
 Поддержка всех популярных видеокодеков, включая VP8AVS, H.264 MVC, VC-1, MPEG-1/2/4, …
 Кодирование HD видео (H.264 High Profile) с максимальным разрешением 1920x1080@30fps
 Многоканальное воспроизведение HD видео
 Встроенный HDMI
 YPbPr, CVBS, VGA
 LCD интерфейсы: CPU, RGB, LVDS вплоть до Full HD

Память
 DDR2, DDR3 SDRAM, до 533MHz
 SLC/MLC/TLC/DDR NAND флеш-память

Интерфейсы
 USB 2.0 порт (режимы OTG и HOST)
 CSI, TS
 SD Card 3.0
 10/100 Ethernet контроллер
 CAN шина, встроенный SATA 2.0 интерфейс
 I2S, S/PDIF и AC97 аудио интерфейсы
 PS/2, SPI, TWI и UART

Хранение данных и загрузка
 NAND FLASH
 SPI NOR FLASH
 SD Card
 USB

Поддерживаемые операционные системы
 Android
 FreeBSD (Неполная, работа в процессе)
 Linux
 WinCE 6.0

Реализации 
Многие производители аппаратного обеспечения адаптировали процессоры Allwinner A1X для использования в планшетах, особенно тех, которые работают на операционной системе Android. На данный момент есть две реализации процессора — A10 и A13. Модель A13, несмотря на больший индекс, является упрощённой и удешевлённой реализацией A10, в которой отсутствует HDMI и SATA, а максимальное разрешение декодирования видео понижено с 2160p до 1080p.

Максимальные тактовые частоты — 1.5GHz для A10 (на практике занижают до 1-1.2GHz) и 1GHz для A13.

Оптовые цены на A13 около 5 долларов, на A10 — около 7 долларов за процессор. На Aliexpress сет из 2 процессоров A10 и 2 чипов управления питанием AXP152 стоит около $11, т.е. меньше $6 за комплект.

Процессоры Allwinner используются приблизительно в 60% недорогих китайских планшетов (от 41$ если покупать на электронном китайском рынке). Поставки таких устройств в 2012 году могут достигать 24 млн.

Примечания

Ссылки 

 Allwinner A10 homepage
 Allwinner A13 homepage

ARM
Встроенные микропроцессоры